Osamu Sato est un boxeur japonais né le  à Kōbe.

Carrière 
Champion d'Asie OPBF des super-coqs en 2001, il devient champion du monde WBA de la catégorie le  après sa victoire par KO au  face à Yoddamrong Sithyodthong. Sato perd en revanche son titre dès le combat suivant le  contre le français Salim Medjkoune et met un terme à sa carrière en 2004 sur un bilan de 26 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls.

Référence

Lien externe 
 

Boxeur japonais
Champion du monde de boxe WBA
Naissance en décembre 1976
Naissance à Kobe